Метромувер () — бесплатная автоматизированная система перевозки пассажиров в городе Майами. Состоит из 3 линий и 21 станции, некоторые из которых являются пересадочными на метро, тоже наземное. Проходит в Деловом квартале (Downtown), соединяя районы Омни и Брикелл. Открыта 17 апреля 1986 года.

В системе работают 12 вагонов серии Adtranz C-100 и 17 вагонов, купленных в июле 2010 года, серии Bombardier Innovia APM 100.

Линии

Downtown line 

Кольцевая линия, почти по всему протяжению которой (кроме станции Майами-авеню) проходят другие линии, имеет 8 станций.

Brickell line 

Линия, идущяя на юг в район Брикелл.

Omni line 

Линия, идущяя на север в район Омни.

Галерея

См. также 
 Метрополитен Майами

Ссылки 
 http://www.urbanrail.net/am/miam/miami.htm

Примечания 

Транспорт Майами
Метрополитены по алфавиту
Метрополитены США
Появились в 1984 году в США
Пиплмувер
Автоматизированная система перевозки пассажиров